Густав Фишер:
 Фишер, Густав (1915—1990) — швейцарский конник, трёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Фишер, Густав Адольф (1848—1886) — немецкий путешественник и военный врач, исследователь Африки.